Референдумы в Швейцарии проходили 7 марта, 6 июня, 26 сентября и 26 ноября 1993 года. В марте прошли три референдума по федеральному закону о повышении топливного налога (одобрен), по федеральной резолюции об отмене запрета на игорные заведения (одобрен) и по народной инициативе «о запрете опытах на животных» (отвергнут). В июне прошло два референдума по народным инициативам «40 военных тренировочных сайтов — достаточно — экологическая проекция на армию» и «за Швейцарию без новых военных самолётов». Оба были отлконены.

В сентябре проходили референдумы по федеральной резолюции о злоупотреблении оружием (одобрен), является ли Лауфен частью кантона Базель-Ланд (одобрен), по народной инициативе «о введении Национального праздника Швейцарии 1 августа» (одобрен), по федеральной резолюции по временному запрету на повышение стоимости медицинского страхования (одобрен) и по федеральной резолюции о страховании по безработице (одобрен).

В ноябре проводилось 6 референдумов: по федеральной резолюции по финансовому порядку (одобрен), по возвращению денег, занятых у федерального правительства (одобрен), по мерам сохранения социального страхования (одобрен) и по специальным акцизам (одобрен), а также по народным инициативам «по снижению алкогольных проблем» и «по снижению табачных проблем» (обе отклонены).

Результаты

Примечания 

Референдумы 1993 года
1993 год в Швейцарии
1993